Sajgon (obecnie Ho Chi Minh) – miasto w Wietnamie
 Sajgon – stacja kolejowa w ww. mieście
 Sajgon – rzeka w Wietnamie
 Sajgon – amerykański dramat wojenny z 1988 roku
 Sajgon – nieoficjalna nazwa kawiarni funkcjonującej w latach 1964-1989 przy leningradzkiej restauracji Moskwa